Het seizoen 2002/03 van de zaterdag Hoofdklasse B ging van start op 31 augustus 2002. De laatste speelronde was op 3 mei 2003. De zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2001/02) was SV Huizen, welke dit seizoen na het spelen van een beslissingswedstrijd wederom kampioen werd.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* <small>Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Beslissingswedstrijd kampioenschap 
Doordat SV Spakenburg en SV Huizen in de competitie op evenveel punten eindigden en het doelsaldo niet doorslaggevend is, moest er een beslissingswedstrijd komen om te bepalen wie er kampioen werd van de Hoofdklasse B. De winnaar van deze wedstrijd zou vervolgens deelnemen aan de strijd om het Algeheel amateur kampioenschap 2002/03.

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag B